Часка (город, Миннесота) — город в округе Карвер, штат Миннесота, США.
 Часка (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Карвер, Миннесота, США.

Персоналии 
 Часка, Агостино (1835—1902) — итальянский куриальный кардинал, августинец. 
 Часка, Дьёрдь (1826—1904) — католический прелат, епископ Спиша.